Blutsbrüderschaft steht für:

 Blutsbrüderschaft, rituelle Verbindung zweier nichtverwandter Männer
 Blutsbrüderschaft (1926), US-amerikanischer Spielfilm von Herbert Brenon
 Blutsbrüderschaft (1941), nationalsozialistischer Propagandafilm von Philipp Lothar Mayring